Pjaatjnik (bulgariska: Пясъчник) är en reservoar i Bulgarien.   Den ligger i regionen Plovdiv, i den centrala delen av landet,  km öster om huvudstaden Sofia. Pjaatjnik ligger  meter över havet. Arean är  kvadratkilometer. Den sträcker sig 4,6 kilometer i nord-sydlig riktning, och 6,2 kilometer i öst-västlig riktning.

I övrigt finns följande vid Pjaatjnik:

 Kalavasjtitsa (ett vattendrag)

Trakten runt Pjaatjnik består till största delen av jordbruksmark. Runt Pjaatjnik är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Insjöar i Plovdiv (region)
Insjöar i Bulgarien större än 5 kvadratkilometer